Леонид Марголин:
 Марголин, Леонид Борисович (род. 1982) — российский радио и телеведущий, сценарист.
 Марголин, Леонид Юрьевич (род. 1957) — российский музыкант-мультиинструменталист, композитор, аранжировщик.